Куп европских изазивача у рагбију 2013/14. (службени назив: 2013–14 European Challenge Cup) је било 18. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења. 

Учествовало је укупно 23 рагби клубова из Европе. 20 клубова било је подељено у 5 група, а још 3 су се прикључиле из купа шампиона у нокаут фазу челинџ купа. На крају је Нортхемптон освојио титулу, пошто је у финалу у Кардифу савладао Бат.

Учесници 

 Луситанос 
 Букурешт вулвси 
 Виадана 
 Калвизиано 
 Каваљери прато 
 Моглиано 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Гренобл (рагби јунион) 
 Олимпик Биариц 
 Бајон 
 Ојонакс (рагби јунион) 
 Бордо бегл 
 Брив (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Бат (рагби јунион) 
 Воспс 
 Лондон Ајриш 
 Сејл шаркс 
 Вустер вориорс 
 Њукасл Фалконс

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је у Републици Ирској 5. јуна 2013.

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. 

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Групна фаза се играла од 10. октобра 2013., до 19. јануара 2014. 

После шест кола у нокаут фазу челинџ шампиона отишли су Сејл, Бат, Брив, Воспс, Стад Франс.

Група 1 

Сејл - Биариц 33-10

Ојонакс - Вустер 9-9

Биариц - Ојонакс 26-6

Вустер - Сејл 15-29

Вустер - Биариц 15-19

Ојонакс - Сејл 16-10

Биариц - Вустер 33-25

Сејл - Ојонакс 53-14

Сејл - Вустер 21-3

Ојонакс - Биариц 28-24

Вустер - Ојонакс 20-13

Биариц - Сејл 7-9

Група 2 

Њупорт - Моглиано 50-8 

Бордо - Бат 6-15

Моглиано - Бордо 20-32

Бат - Њупорт 26-10

Њупорт - Бордо 40-24

Моглиано - Бат 8-55

Бордо - Њупорт 32-13

Бат - Моглиано 63-0

Бордо - Моглиано 64-7

Њупорт - Бат 13-30

Бат - Бордо 54-13

Моглиано - Њупорт 12-24

Група 3 

 
Букурешт - Њукасл 12-13

Калвизиано - Брив 20-20

Букурешт - Калвизиано 37-15

Брив - Њукасл 23-16

Букурешт - Брив 13-18

Њукасл - Калвизиано 37-15

Брив - Букурешт 20-9

Калвизиано - Њукасл 10-25

Њукасл - Брив 7-9

Калвизиано - Букурешт 11-23

Њукасл - Букурешт 28-0

Брив - Калвизиано 31-9

Група 4 

Бајон - Гренобл 37-6

Виадана - Воспс 17-90

Воспс - Бајон 26-10

Гренобл - Виадана 40-7

Бајон - Виадана 63-7

Гренобл - Воспс 7-47

Виадана - Бајон 19-80

Воспс - Гренобл 32-12

Виадана - Гренобл 19-19

Бајон - Воспс 13-26

Гренобл - Бајон 34-16

Воспс - Виадана 64-17

Група 5 

Стад Франс - Луситанос 61-3

Лондон ајриш - Каваљери 60-11

Каваљери - Стад Франс 16-17

Луситанос - Лондон ајриш 6-67

Каваљери - Луситанос 40-22

Лондон ајриш - Стад Франс 24-13

Луситанос - Каваљери 19-30

Стад Франс - Лондон ајриш 32-14

Стад Франс - Каваљери 31-3

Лоднон ајриш - Луситанос 79-3

Луситанос - Стад Франс 15-48

Каваљери - Лондон ајриш 0-49

Завршница такмичења 

Нортхемптон је на путу до финала елиминисао Сејл и Харлеквинсе, а Бат је победио Брив и Воспсе. У финалу пред више од 12 000 гледалаца у Кардифу, Нортхемптон је надиграо Бат и тако освојио Челинџ куп.

{{Рунда-8
|quart=
|demi=
|finale=

|3. април - Салфорд| Сејл шаркс| 14| Нортхемптон Сеинтс
|28
|4. април - Париз| Стад Франс| 6| Харлеквинс
|29
|6. април - Бат (Самерсет)| Бат| 39 | Брив|7
|6. април - Хај Виком| Воспс| 36 | Глостер
|24

|25. април - Нортхемптон| Нортхемптон Сеинтс|18| Харлеквинс
|10
|27. април - Хај Виком| Воспс|18| Бат|24|23. мај - Кардиф|  Бат | 16 |  Нортхемптон Сеинтс | 30}}

 Финале 

 Стастика Највише поена Жероме Порисал 83, Стад Франс Највише есеја'''

 Вилијам Хелу 7, Воспс

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2013.
Рагби у 2014.